2 miejscowości w Polsce: 
 Krzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Krzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie

Zobacz też: Krzewo-Plebanki